Eugenio Gaburri – psicoanalista italiano
 Ivo Baldi Gaburri – vescovo cattolico italiano
 Leon Battista Gaburri – inventore italiano
 Niccolò Gaburri – storico dell'arte, collezionista e mecenate italiano